Castello Baraing – castello valdostano situato a Pont-Saint-Martin
 Saint-Baraing – comune francese